

História 
 Ana Sofia II, Abadessa de Quedlimburgo
 Ana Sofia de Brunsvique-Volfembutel
 Ana Sofia da Dinamarca
 Ana Sofia de Saxe-Gota-Altemburgo
 Ana Sofia de Schwarzburg-Rudolstadt
 Ana Sofia Reventlow

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história